Marly (Friburg), municipi del cantó de Friburg (districte de la Sarine, Suïssa)
 Marly (Mosel·la), municipi francès al departament de Mosel·la i a la regió 
 Marly (Nord), municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais (departament de Nord)
 Marly-le-Roi, municipi francès al departament d'Yvelines 
 Marly-Gomont, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Marly-la-Ville, municipi francès al departament de Val-d'Oise 
 Marly-sous-Issy, municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Marly-sur-Arroux, municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Le Port-Marly, municipi francès al departament d'Yvelines 
 Mareil-Marly, municipi francès al departament d'Yvelines 
 Màquina de Marly, màquina hidràulica per a transportar l'aigua fins als jardins de Versalles